Дарджин — фамилия:

 Дарджин, Лайл (1845—1904) — американская художница.
 Дарджин, Харриет (1843—1912) — американская художница.

См. также 
 Даргис
 Дарджа